Miejscowości w USA:
 Kershaw – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Lancaster
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Kershaw (ang. Kershaw County) – w stanie Karolina Południowa
Inne:
 Ian Kershaw – angielski historyk i pisarz
 Nik Kershaw – angielski piosenkarz i kompozytor muzyki pop